Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für den İstanbul Cup 2007 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2007
2007